La Commission communautaire commune (COCOM) règle et gère les matières communautaires communes aux deux communautés de la Région de Bruxelles-Capitale.

 La Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom) était une organisation de la guerre froide qui visait à limiter l'accès à la technologie des pays communistes.

 Le Unified Combatant Command ou commandement de combat unifié se dit COCOM en anglais